Константи́н Кравчу́к:
 Кравчук, Константин Владимирович (род. 1985) — российский теннисист.
 Кравчук, Константин Кононович (1931—1984) — советский пионер-герой.